Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom de USS Marblehead :
 , une canonnière lancé en 1861 et vendu en 1868 ;
 , un croiseur lancé en 1892 et vendu en 1921 ; 
 , un croiseur léger lancé en 1923 et vendu en 1946.

Marblehead